Schlacht bei Cassano steht für folgende Schlachten bei Cassano d’Adda in der Lombardei, Italien:

 Schlacht bei Cassano (1158), Friedrich Barbarossa gegen Mailänder Bürger
 Schlacht bei Cassano (1259), Ezzelino III. da Romano und Oberto Pallavicino gegen die Guelfen
 Schlacht bei Cassano (1705) während des spanischen Erbfolgekriegs
 Schlacht bei Cassano (1799) während der napoleonischen Kriege